Il doppio del torneo di tennis Annenheim Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Diego Nargiso e Gianluca Pozzi con Jim Grabb e Alex O'Brien non hanno disputato la finale.

Teste di serie 

 Brian MacPhie /  Bryan Shelton (semifinali)
 Jim Grabb /  Alex O'Brien (finale)

 Francisco Montana /  Kenny Thorne (quarti di finale)
 Nicolás Pereira /  Maurice Ruah (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Annenheim Challenger 1994